Nigidius ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Publius Nigidius Figulus (um 100 v. Chr. – 45 v. Chr.), römischer Politiker und Gelehrter
 Petrus Nigidius (1501–1583), deutscher Philologe und Pädagoge
 Petrus Nigidius (Philosoph) (1536–1606), deutscher Philologe, Philosoph und Jurist
 Peter Hermann Nigidius († 1616), deutscher Philosoph und Jurist, Hochschullehrer